EWW steht für:
 Eisenwerke West, vormaliger Name von Niederschachtofenwerk Calbe (Saale)
 Elektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen, Schweizer Energieversorger
 Elektrowerk Weisweiler, deutsches Werk zur Herstellung von Metalllegierungen
 Elektrizitätswerk Westfalen, eines der Vorgängerunternehmen von Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen
 Emacs Web Wowser, in Emacs integrierter Web-Browser, siehe  Emacs #Bedeutende Erweiterungen
 Every Witch Way (dt. Titel Emma, einfach magisch!), US-amerikanische Jugendserie
 Emery Worldwide (ICAO-Code), US-amerikanische Frachtfluggesellschaft

Eww steht für:
 Eww Gruppe, österreichisches Energieversorgungs- und Dienstleistungsunternehmen

Siehe auch:
 EWWU

Abkürzung